«Что так сердце растревожено» — концертный альбом группы «Ноль». В основном, записан на концерте в ДК им. Ленсовета 15 ноября 1997 года. Был издан в 1999 году компанией «Отделение Выход».

Об альбоме 
Альбом записан во время попытки воссоздания группы после возвращения лидера Фёдора Чистякова к музыкальной деятельности, прерывавшейся из-за душевного расстройства и «скитания по тюрьмам и психушкам». Состав участников — классический (Фёдор Чистяков, Дмитрий Гусаков, Алексей Николаев, Георгий Стариков, Пётр Струков), что нельзя сказать о сыгранной программе. Собственно к песням «Ноля» относятся только известные «Человек и кошка» и «Ехали по улицам трамваи», а также инструментальная «Полёт на Луну». Инструментальную наклонность можно, в принципе, отнести и ко всему альбому. В песне «Человек и кошка» в  была заменена строчка «И печаль отступит, и тоска пройдёт» на «Не поможет порошок, и доктор не спасёт», в чём «дядя Фёдор» практически открещивается от прошлого образа жизни. После ряда концертов музыкантами была осознана невозможность нового обновлённого существования под старым названием, и группа распалась.

Список композиций

Участники записи 
 Фёдор Чистяков — вокал, баян
 Петр Струков — акустическая гитара, балалайка
 Георгий Стариков — гитара
 Дмитрий Гусаков — бас-гитара
 Алексей Николаев — барабаны

Альбом записан на концерте в ДК им. Ленсовета (Санкт-Петербург) 15 ноября 1997 года, за исключением:
 Композиция № 9 — записана на концерте в Краснодаре 9 февраля 1998 года;
 Композиции № 10, № 11 — записаны на концерте в клубе «Не бей копытом» (Москва) 26 октября 1997 года.

Примечания

Ссылки 
 «Что так сердце растревожено» на официальном сайте
 «Что так сердце растревожено» на сайте Discogs.com

Альбомы 1999 года
Альбомы группы «Ноль»